Die weiße Frau ist der Titel folgender literarischer Werke:
 Die weiße Frau. Eine Geschichte aus der Ritterzeit, Roman von Wilhelm Adolf Lindau (1811)
 Die Weiße Frau, Balladenzyklus von Christian zu Stolberg-Stolberg (1814)
 Die weiße Frau, Roman von Karoline von Woltmann (1832)
 Die weiße Frau, Roman von Friedrich Lienhard (1889)
 Die weiße Frau, Gedicht von Ferdinand Freiligrath

Siehe auch:
 Weiße Frau (Begriffsklärung)
 King Kong und die weiße Frau
 Weiße Dame
 Weiße Jungfrau
 Missing white woman syndrome, Vermisste-weiße-Frau-Syndrom
 Weißfrauen
 La dame blanche